

Brasil 
Convento e Igreja de Santo Antônio (Cairu) — no estado da Bahia
Convento de Santo Antônio do Paraguaçu — em Cachoeira, Bahia
Igreja Santo Antônio (Natal) — Rio Grande do Norte
Convento de Santo Antônio (Rio de Janeiro)
Convento e Igreja de Santo Antônio (São Luís) — no Maranhão
Centro Cultural São Francisco — instalado no Convento de Santo Antônio, em João Pessoa, Paraíba

Pernambuco
Convento e Igreja de Santo Antônio (Igarassu)
Convento de Santo Antônio (Ipojuca)
Convento de Santo Antônio (Sirinhaém)
Convento e Igreja de Santo Antônio (Recife)

Portugal 
Convento de Santo António (Abrantes)
Convento de Santo António (Alter do Chão)
Convento de Santo António (Chamusca)
Convento de Santo António da Piedade (Évora)
Convento de Santo António dos Capuchos (Faro)
Mosteiro de Santo António (Funchal)
Hospital de Santo António dos Capuchos — antigo Convento de Santo António dos Capuchos, em Lisboa
Convento de Santo António (Loulé)
Igreja do Convento de Santo António da Lourinhã
Convento de Santo António (Portalegre)
Biblioteca Pública Municipal do Porto — antigo Convento de Santo António da Cidade
Convento de Santo António (Sertã)
Mosteiro do Varatojo — ou Convento de Santo António do Varatojo; em Varatojo, Torres Vedras

Outros países 
Mosteiro de Santo Antônio (Creta) — Grécia
Mosteiro de Santo Antônio (Egito)

Desambiguações de construções